De eenentwintigste etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op zondag 27 juli 2014 en ging van Évry naar Parijs over een afstand van 137,5 kilometer.

Over grotendeels hetzelfde parcours werd eerder op de dag ook de eerste editie van La Course by Le Tour de France gereden, die werd gewonnen door Marianne Vos.

Parcours
De slotetappe van deze Ronde van Frankrijk was een vlakke rit met een beklimming van de vierde categorie. In de slotfase werden negen ronden van zeven kilometer door het centrum van Parijs gereden. Na de tweede passage van de finishlijn op de Champs-Élysées was er een tussensprint.

Verloop 
Het verloop was traditioneel met champagne. Op de Champs-Élysées waren er diverse aanvallen, maar geen enkele poging slaagde erin een gat te slaan. Marcel Kittel won vervolgens net als het jaar ervoor de massasprint.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Eindklassement

Nevenklassementen

Externe links
  De route van de 21e etappe op www.letour.fr

21
Sportevenement in Parijs